Por Montchamp pode estar à procura de:
 Montchamp (Calvados)
 Montchamp (Cantal)

Desambiguações de topônimos